Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in San Marino. IJsland heeft geen ambassade in San Marino.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

San Marino
IJslandse